Hugo Zemp (1937-), ethnomusicologue franco-suisse
 Joseph Zemp (1834-1908), personnalité politique suisse
 Markus Zemp (1954-), personnalité politique suisse